Lupas oder Lupaș ist der Familienname von:

 Andrei Lupas (* 1963), deutsch-rumänischer Molekularbiologe
 Emil Pavel Lupaș (* 1974), rumänischer Radrennfahrer
 Ioan Lupaș (1914–1981), rumänischer Fußballspieler